Il ritorno di Ulisse (ca. 1508-1509), affresco del Pinturicchio, staccato dal Palazzo del Magnifico a Siena e conservato alla National Gallery di Londra.
Il ritorno di Ulisse, opera comica di Stéphane Raoul Pugno eseguita per la prima volta il 1º febbraio 1889 a Parigi
Il ritorno di Ulisse, dramma di Robert Seymour Bridges
Il ritorno di Ulisse, dramma di Stanislaw Wyspianski
Il ritorno d'Ulisse (Die Heimkehr des Odysseus) – film muto del 1922 diretto da Max Obal
Il ritorno di Ulisse (Odysseus) – serie televisiva del 2013

Occorrenze analoghe
Il ritorno d'Ulisse in patria è un'opera lirica di Claudio Monteverdi